Literatura
Rebecca (romance) — de Daphne Du Maurier

Cinema
Rebecca (1940), filme com Joan Fontaine e Laurence Olivier
Rebecca (2020), filme com Lily James e Kristin Scott Thomas

Geografia
Rebecca (Geórgia), nos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos